Sin mirar atrás puede designar a las siguientes entradas

 Sin mirar atrás, cuarto álbum de estudio del cantante español David Bisbal, lanzado en 2009; o
 Sin mirar atrás, canción de la cantante colombiana Naela, lanzada como sencillo en 2013.